Norton GoBack (ранее известна как WildFile GoBack, Adaptec GoBack Roxio и GoBack) — утилита восстановления данных из пакета Norton SystemWorks от Symantec, предназначенная для ОС Microsoft Windows. Когда файловая система бездействует в течение несколько секунд, GoBack отмечает их как точки восстановления. Утилита позволяет восстановить систему к любой доступной точке.

Принцип работы 
Позволяет жёсткому диску восстановиться даже в том случае, если операционная система неспособна загрузиться, также при повреждении файловой системы полностью восстанавливает утраченную информацию.

GoBack совместим с технологией RAID.

История продукта 
 GoBack был разработан компанией Wild File, расположенной в Плимуте, штат Миннесота. Программное обеспечение было представлено в COMDEX в ноябре 1998 года и выпущено в декабре 1998 года. Патент для технологии был выпущен в январе 2000 года.      

 Март 2000: компания Adaptec приобретает Wild File приблизительно за $29 млн.   

 Апрель 2001: Adaptec создаёт компанию Roxio, которая сохраняет продукт GoBack. 

 Май 2001: выпущен Roxio GoBack 3 Deluxe с поддержкой файловой системы NTFS, являющейся наиболее распространённой, начиная с Windows XP. 

 Август 2001: Symantec анонсирует Norton SystemWorks 2002, который включает в себя GoBack 3 Personal Edition. 

 Апрель 2003: Roxio продаёт GoBack компании Symantec за $13 млн. 

 Сентябрь 2004: Symantec выпускает Norton GoBack 4.0 и включает его в пакет Norton SystemWorks 2005. 

 Ноябрь 2007: Symantec выпускает совместимую с Windows Vista версию Norton SystemWorks 2008 (11.0), которая содержит неполную версию GoBack, но SystemWorks Premier Edition сейчас включает Norton Ghost. 

 Март 2009: Symantec прекращает поддержку GoBack и заменяет его на Norton Ghost 14.

Награды 
 Май 2000 года: Adaptec GoBac 2.1 получил от PC Magazine «Награду, выбранную редакторами» (англ. Editors' Choice Award). 

 Июнь 2003 года: GoBack 3 Deluxe получил от PC Magazine «Награду, выбранную редакторами» (англ. Editors' Choice Award). 

 Июнь 2004 года: Norton GoBack 3.0 получил от PC Magazine «Награду, выбранную редакторами» (англ. Editors' Choice Award). 

 Август 2005 года: Norton GoBack 4.0 получил от PC Magazine «Награду, выбранную редакторами» (англ. Editors' Choice Award).

Примечания

См. также 
 Восстановление данных

Конкурентные продукты 
 RollBack Rx
 Comodo Time Machine

Ссылки 
 Обзор Norton GoBack 3.0 на CNET

Утилиты
Программное обеспечение Symantec
Программное обеспечение для Windows